En India, un consejo municipal, municipio, Nagar Palika, Nagar Palika Parishad es un organismo local urbano que administra las ciudades que poseen una población de 100.000 o más personas. Sin embargo, existen algunas excepciones, ya que anteriormente los Nagar Palikas se constituían en centros urbanos con poblaciones de más de 20.000 personas, por lo que se incluyen los grupos urbanos que anteriormente se clasificaron como Nagar Palikas bajo el sistema Panchayati Raj.

Interactúa directamente con el gobierno estatal, aunque es administrativamente parte del distrito en el que se encuentra. Generalmente, las ciudades de distrito más pequeñas y los pueblos más grandes tienen un Nagar Palika.

Nagar Palikas también es una forma de autogobierno local al cual se le confieren deberes y responsabilidades, tal como está consagrado en la Ley Constitucional (74a Enmienda) de 1992. En virtud del Artículo 243Q, se hizo obligatorio que cada estado constituya dichas unidades.

La enmienda 74 hizo las disposiciones relativas a los gobiernos locales urbanos (Nagarpalikas).

Estructura de tres niveles:

 Corporaciones municipales
 Consejos municipales
 Nagar Panchayats

Composición 
Los miembros del Nagar Palika son elegidos como representantes por un período de cinco años. La ciudad se divide en barrios según la población, y los representantes se eligen para cada barrio por separado. Sus miembros eligen un presidente entre ellos que se debe encargar de presidir y dirigir las reuniones. Los empleados del gobierno del estado de la India, incluidos el director general, el ingeniero de planificación urbana, el auditor, el inspector sanitario, el oficial médico de salud y el oficial de educación, entre otros, que provienen de los servicios públicos estatales, son nombrados para manejar los asuntos administrativos del Nagar Palika.

Funciones 
El Nagar Palika es responsable de:

 Suministro de agua
 Hospitales
 Carreteras
 Alumbrados públicos
 Drenajes
 Cuerpos de bomberos
 Mercados
 Registros de nacimientos y muertes
 Manejo de residuos sólidos
 Mantenimiento de jardines, parques y zonas de juego
 Brindar educación a niños desfavorecidos

Fuentes de ingresos 
Un suministro constante y adecuado de fondos es esencial para el buen funcionamiento de todos estos programas. Las diversas fuentes de ingresos de los organismos municipales son:

 Ingresos por impuestos, incluyendo casas, entretenimientos, electricidad, impuesto de aguas (en ciudades seguras), vehículos, propiedades y tierras.
 Impuestos por peajes, que se considera como uno de los más importantes para un municipio. Todo los vehículos comerciales deben pagar impuestos por peaje, con excepción de los autorickshaw.
 Impuestos de actividades comerciales como hoteles, centros turísticos, alquiler y venta de propiedades municipales y educación.
 Subvenciones financieras por el gobierno estatal. También se otorgan préstamos si se emprenden proyectos especiales para el bienestar de los ciudadanos.
 Recaudación de impuesto profesional a todos los empleadores, es decir, del gobierno y del sector privado.

Véase también 
 Gobierno municipal en India

Referencias 

 Our Civic Life (Civics and Administration) - Oficina Estatal de Maharashtra de Producción de Libros de Texto e Investigación Curricular, Pune.

Administración local de India